Храдчани могу бити:

 Храдчани, градска четврт Прага, Чешка Република
 Храдчани (Брно-околина), насељено мјесто у округу Брно-околина, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Храдчани (Нимбурк), насељено мјесто у округу Нимбурк, Средњочешки крај, Чешка Република
 Храдчани (Преров), насељено мјесто у округу Преров, Оломоуцки крај, Чешка Република